Concejo de la Mesta, organització ramadera de la Corona de Castella.
 El riu Mesta, antigament conegut com a Nestos.
 La Mesta, pedania d'Alcaraz (Albacete)
 Déu egipci, també conegut com a Imset.
 Mesta: població del municipi de Bansko (Bulgària).